Elsa Pooley (née en 1947), botaniste et artiste sud-africaine ;
 Ian Pooley (né en 1973), producteur et DJ allemand de musique électronique ;
 Emma Pooley (née en 1982), coureuse cycliste et triathlète britannique ;
 Isobel Pooley (née en 1992), athlète britannique ;
 Olaf Pooley (1914-2015), acteur, scénariste et réalisateur britannique.
 Paul Pooley et Perry Pooley (1960-), frères jumeaux, tous deux joueurs professionnels de hockey sur glace.